Стоа:

 Стоа () — в античной архитектуре, длинная галерея-портик, обычно с одним-двумя рядами колонн и со стеной по одной из длинных сторон; крытая колоннада.
 Стоа () — масонская ложа.
 СТОА — станция технического обслуживания автомобилей

См. также 
 sToa — музыкальная группа из Германии исполняющая музыку в стиле этереал, нео-классик.
 Стоа, Райан - американский хоккеист (род. 1987)